Ка́мера-обску́ра (лат. camera — «кімната», obscura — «темна») — прототип фотографічного апарату.

Крім того, це значення має й інші застосування:

Література 
Камера-обскура (роман, 1932) — роман Владіміра Набокова
Камера-обскура (роман, 2006) — роман 2006 року словенського письменника Нейца Ґазводи
Камера-обскура (роман, 2011) — роман 2011 року Лаві Тідхара

Кіно 
Камера-обскура (фільм) — кримінальний фільм 2003 року Гамлета Саркіссяна

Див. також 
Псевдоскоп
Фотокамера